Het World Snooker Championship van 2006 vond plaats van 15 april tot en met 1 mei 2006 in het Engelse Sheffield. Graeme Dott werd voor de eerste keer wereldkampioen.

Eerste ronde

Laatste 16 

Snooker in 2006
2006